Леший — название следующих фильмов:
 «Леший» — короткометражный фильм 1976 года (СССР).
 «Леший» () — фильм 1998 года, реж. Роберт Олтмэн (США).
 «Леший» () — фильм 2005 года, реж. Бретт Леонард (США, Австралия).